Diese Liste der Grade-I-Baudenkmäler in Staffordshire nennt die Grade-I-Listed Buildings in Staffordshire.

Von den rund 373.000 Listed Buildings in England sind rund 9000, also etwa 2,4 %, als Grade I eingestuft. Davon befinden sich etwa 78 in Staffordshire.

Cannock Chase 
 kein Eintrag

East Staffordshire 
 Blithfield Hall, Blithfield, East Staffordshire, WS15
 Church of Holy Angels, Hoar Cross, East Staffordshire, DE13
 Church of St Chad, Horninglow and Eton, East Staffordshire, DE14
 Church of St John Baptist, Mayfield, East Staffordshire, DE6
 Church of St Leonard, Blithfield, East Staffordshire, WS15
 Church of St Mary, Rolleston on Dove, East Staffordshire, DE13
 Church of St Mary, Tutbury, East Staffordshire, DE13
 Church of St Modwen, Burton, East Staffordshire, DE14
 Croxden Abbey Remains, Croxden, East Staffordshire, ST14
 The Castle, Tutbury, East Staffordshire, DE13
 Wootton Lodge, Ramshorn, East Staffordshire, DE6

Lichfield 
 Cathedral Church of the Blessed Virgin Mary and St Chad, Lichfield, Lichfield, WS13
 Church of All Saints, King’s Bromley, Lichfield, DE13
 Church of All Saints, Alrewas, Lichfield, DE13
 Church of St Andrew, Clifton Campville, Lichfield, B79
 Church of St Michael and All Angels, Hamstall Ridware, Lichfield, WS15
 Church of St Nicholas, Mavesyn Ridware, Lichfield, WS15
 Darwin House, Lichfield, Lichfield, WS13
 Gatehouse at Old Hall, Mavesyn Ridware, Lichfield, WS15
 Hospital of St John Without the Barrs and Chapel, Lichfield, Lichfield, WS13
 Johnson Birthplace Museum, Lichfield, Lichfield, WS13
 Master’s House to Rear of Hospital of St John Without the Barrs, Lichfield, Lichfield, WS13
 St Chad’s Cathedral School and Chapel, Lichfield, Lichfield, WS13

Newcastle-under-Lyme  
 Church of All Saints, Madeley, Newcastle-under-Lyme, CW3
 Church of St Margaret, Betley, Newcastle-under-Lyme, CW3
 Whitmore Hall, Whitmore, Newcastle-under-Lyme, ST5

South Staffordshire 
 Bridge at Sj 813104, Blymhill and Weston-under-Lizard, South Staffordshire, TF11
 Chillington Hall, Brewood and Coven, South Staffordshire, WV8
 Church of All Saints, Lapley, Stretton and Wheaton Aston, South Staffordshire, ST19
 Church of St Andrew, Blymhill and Weston-under-Lizard, South Staffordshire, TF11
 Church of St Mary and St Chad, Brewood and Coven, South Staffordshire, ST19
 Church of St Michael and All Angels, Penkridge, South Staffordshire, ST19
 Church of St Peter, Kinver, South Staffordshire, DY7
 Hilton Hall, Hilton, South Staffordshire, WV11
 Parish Church of St Mary, Blymhill and Weston-under-Lizard, South Staffordshire, TF11
 Patshull Hall and North West and North East Wings to North Forecourt, Pattingham and Patshull, South Staffordshire, WV6
 Temple of Diana at Sj 811104, Blymhill and Weston-under-Lizard, South Staffordshire, TF11
 The Conservatory, Hilton, South Staffordshire, WV11
 The Grecian Temple, Brewood and Coven, South Staffordshire, WV8
 Triumphal Entry to Forecourt of Patshull Hall and Flanking Screen Walls, Pattingham and Patshull, South Staffordshire, WV6
 Weston Hall and Service Wings to North and East, Blymhill and Weston-under-Lizard, South Staffordshire, TF11

Stafford 
 Barlaston Hall, Barlaston, Stafford, ST12
 Broughton Hall, Eccleshall, Stafford, ST21
 Chinese House at Shugborough Hall, Colwich, Stafford, ST18
 Church of All Saints, Chebsey, Stafford, ST21
 Church of All Saints, Sandon and Burston, Stafford, ST18
 Church of All Saints, Standon, Stafford, ST21
 Church of St Lawrence, Gnosall, Stafford, ST20
 Church of St Mary, Ingestre, Stafford, ST18
 Church of St Mary, Swynnerton, Stafford, ST15
 Church of St Mary, Stafford, ST16
 Church of St Mary and All Saints, Bradley, Stafford, ST18
 Church of St Peter, Eccleshall, Stafford, ST21
 Church of St Peter, Norbury, Stafford, ST20
 Church of the Holy Trinity, Eccleshall, Stafford, ST21
 Dark Lantern at Shugborough Hall, Colwich, Stafford, ST17
 Doric Temple at Shugborough Hall to North of the House, Colwich, Stafford, ST17
 Essex Bridge, Colwich, Stafford, ST17
 Garden Bridge at Shugborough Hall, Colwich, Stafford, ST18
 Shugborough Hall, Colwich, Stafford, ST17
 St Mary’s Church, High Offley, Stafford, ST20
 Swynnerton Hall, Swynnerton, Stafford, ST15
 The Gatehouse, Tixall, Stafford, ST18
 Triumphal Arch at Shugborough Hall, Colwich, Stafford, ST17

Staffordshire Moorlands 
 Caverswall Castle, Screen Walls, Gatehouse and Bridge, Caverswall, Staffordshire Moorlands, ST11
 Church of St Bartholomew, Blore with Swinscoe, Staffordshire Moorlands, DE6
 Church of St Mary, Checkley, Staffordshire Moorlands, ST10
 Church of St Peter, Alstonefield, Staffordshire Moorlands, DE6
 Church of the Holy Cross, Ilam, Staffordshire Moorlands, DE6
 Cross Shaft Approximately 15 Yards South of South Porch of Church of the Holy Cross, Ilam, Staffordshire Moorlands, DE6
 Cross Shaft Approximately 7 Yards South of St Bertrams Chapel, Church of the Holy Cross, Ilam, Staffordshire Moorlands, DE6
 Parish Church of All Saints, Leek, Staffordshire Moorlands, ST13
 The Castle, Alton, Staffordshire Moorlands, ST10

Stoke-on-Trent (Unitary Authority) 
 Mausoleum, Stoke-on-Trent, ST4

Tamworth 
 Causeway Walls to North East of Tamworth Castle, Tamworth, B79
 Church of St Editha, Tamworth, B79
 Tamworth Castle, Tamworth, B79

Weblinks 

 Images of England (englisch)
 English Heritage Gateway (englisch)
 The National Heritage List for England (NHLE) Historic England

Einzelnachweise 

Staffordshire